

Особи 

 Альфред Джулс Аєр Альфред Джулс Еєр (англ. Alfred Jules Ayer, МФА: /ɛə/, 29 жовтня 1910 — 27 червня 1989) — англійський філософ, представник неопозитивізму.
 Елізабет Аєр — американська архітекторка

Інше 
 АЄР — Асамблея європейських регіонів
 Кампонг Аєр ( від  — «село, поселення» і  — «вода», «селище на воді») — історично найстаріша частина Бандар-Сері-Бегавану, столиці Брунею.